Бертольд Шпулер (; , Карлсруэ, Германская империя — , Гамбург, Германия) — немецкий , , ,  и , специализировавшийся на истории Восточной Европы и Востока, в первую очередь Ирана после исламского завоевания, в особенности на истории монгольских государств — Золотой Орды и Ильханата. Хабилитированный доктор. Один из авторов фундаментальной «Энциклопедии ислама» и энциклопедии «Ираника».

Биография 
Бертольд Шпулер родился 5 декабря 1911 года в Карлсруэ, Германская империя в семье офтальмолога Рудольфа Шпулера и Наталены, урождённой Линдер, из Силезии (ныне по большей части Польша). Здесь же он провёл своё раннее детство. Его семья была старокатоликами. На протяжении всей своей жизни Бертольд её активно посещал.

После поражения Германии в Первой мировой войне в стране начались экономические и социальные потрясения, которые Бертольду пришлось пережить будучи ещё ребёнком. В это время он посещал гимназию Бисмарка в Карлсруэ, где получил гуманитарное языковедческое образование с особым упором на греческий и латинский языки. По словам биографов Шпулера (,  и Дагмара Риделя), Шпулер «обладал удивительной способностью к восприятию языков». Ещё в школьном возрасте он выучил такие языки как иврит, русский, польский, французский, английский, итальянский и испанский. Позже он изучил восточные языки, свободно владения персидским, арабским, османским и турецким языками. В годы власти нацистов, с 1930 по 1935 года Бертольд посещал сразу несколько университетов, как и многие в его время, получая образование в области классической филологии, истории, славянских языков и исламоведения. Первый год он учился в Гейдельберге, последующие два в Мюнхене, летом 1932 года обучаясь в Гамбурге, а окончил подготовку в Бреслау (ныне Вроцлав, Польша).

Библиография

Книги 
На немецком
 
 
 
 
  — переработанная хабилитационная работа;
 
 
 
На английском
 
На русском

Энциклопедии 
ЭИ
 
Ираника

Примечания 

Иранисты Германии
Полиглоты
Вундеркинды
Авторы Энциклопедии ислама
Выпускники Гейдельбергского университета
Выпускники Мюнхенского университета
Выпускники Гамбургского университета
Выпускники Вроцлавского университета